Astério, nome de um rei mitológico de Creta;

 Astério, o Sofista (m. 341), teólogo cristão ariano da Capadócia.
 Astério de Petra (m. 365), bispo de Petra e um santo.
 Astério de Amaseia, bispo de Amásia no final do século IV.

Desambiguação